Black Jack oder Blackjack bezeichnet:

 Ada Blackjack (1898–1983), einzige Überlebende einer Expedition zur Wrangelinsel 
 Black Jack, ein Karten-Glücksspiel
 Black Jack Anderson, der einzige dokumentierte Pirat Australiens
 Black Jack (schwedische Band), eine schwedische Dansband
 Blackjack (Knoten), eine seemännische selbstgeknüpfte Schlagwaffe
 Black Jack (Manga), eine Manga-Serie
 Black Jack (Musiklabel), ein französisches Musiklabel
 Black Jack (Film), den Originaltitel des Italowesterns Auf die Knie, Django
 Black Jack (Flagge), eine Bezeichnung für die Piratenflagge, siehe Jolly Roger
 Blackjack (Flugzeug), der NATO-Codename für die Tupolew Tu-160
 Black Jack (Tasmanier), ein Widerstandskämpfer der indigenen Tasmanier
 John Woo’s Blackjack, ein Film aus dem Jahr 1998
 Spitzname des Formel-1-Weltmeisters Jack Brabham
 Fort Black Jack, militärische Einrichtung im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Blackjack Cars, britischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Black Jack (Arkansas), im Greene County
 Black Jack (Kansas), im Douglas County
 Black Jack (Kentucky), im Simpson County
 Black Jack (Benton County, Mississippi)
 Black Jack (Oktibbeha County, Mississippi)
 Black Jack (Missouri), im St. Louis County
 Black Jack (North Carolina), im Pitt County
 Black Jack (Coffee County, Tennessee)
 Black Jack (Simpson County, Tennessee)
 Black Jack (Texas), im Robertson County
 Black Jack Bluffs, im Tuolumne County, Kalifornien

Sonstiges:
 Black Jack Lake, See im Albany County, Wyoming
 Black Jack Pond, See im Decatur County, Georgia
 Black Jack Waterhole, See im Real County, Texas
 Black Jack Island, Insel im Lake County, Florida
 Black Jack Mine Number One, Mine im McKinley County, New Mexico
 Black Jack Mine Number Two, Mine im McKinley County, New Mexico
 Black Jack Prospect, Mine im Catron County, New Mexico
 Black Jack Tunnel, Mine im Riverside County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Black Jack (Red Oak), in Red Oak, North Carolina, ID-Nr. 74001362
 Black Jack Battlefield, in Baldwin, Kansas, ID-Nr. 04000365

Siehe auch:
 Blackjack Knob 
 Blackjack Mountain 
 Der schwarze Jack
 Jack Black (Begriffsklärung)